Соревнования в беге на 1500 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017 года прошли 12 февраля на катке Gangneung Oval в Канныне, Южная Корея. В забегах приняли участие 24 спортсмена.

Результаты

Ссылки 
 ISU World Single Distances Speed Skating Championships 2017, Gangneung, Korea. .
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2017